Джафар-Кули-ага Бакиханов (;  — ) — российский военный деятель, генерал-лейтенант, участник Кавказских походов, младший брат учёного и писателя Аббас Кули Ага Бакиханова.

Биография 

Родился в 1793 году, потомок последнего бакинского хана Гусейна Кули-хана.

Состоял на русской военной службе в Кавказских войсках и отличился в кампании 1826 года против персов при блокаде Кубы. В 1827 году Джафар Кули ага был назначен наибом Шабранского магала, а в 1830-е годы, наибом Мушкурского магала. В кампании 1829 года против турок Бакиханов находился в сражениях при разбитии эрзерумского сераскира при Мили-дюзэ и последующем занятии крепостей Хасан-кале и Эрзерума, за отличие произведён в первый офицерский чин подпоручика. Продолжая всю свою службу на Кавказе, Бакиханов за отличие в походах против горцев в 1838 году был произведён в поручики Закавказского конно-мусульманского полка и в 1841 году — в капитаны.

В кампаниях 1842 и 1843 годов Бакиханов сражался с горцами в Самурском округе и в Нагорном Дагестане, за отличие был с чином штабс-ротмистра зачислен в лейб-гвардии Казачий полк с назначением состоять по кавалерии Отдельного Кавказского корпуса и в следующем году был произведён в ротмистры гвардии. В 1844—1848 годах он также находился в Дагестане и участвовал в делах под Салтами и Гергебилем, причём особо отличился при штурме последнего аула в 1848 году. За это дело полковник Бакиханов 6 июня 1848 года был награждён золотой саблей с надписью «За храбрость».

В 1849 году произведён в генерал-майоры, 26 ноября 1850 года Бакиханов за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 8356 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова). В августе 1856 года присутствовал при обряде коронования Александра II в Москве. Возглавлял депутацию от высшего сословия Дербентской губернии. С 1857 года состоял при Кавказской армии по политическим видам. В генерал-лейтенанты был произведён с увольнением от службы с мундиром и пенсией полного оклада 18 октября 1864 года. Вновь был определён 19 марта 1866 года на службу в чине генерал-лейтенанта по армейской кавалерии с состоянием при Кавказской армии. Высшим знаком отличия имел орден св. Анны 1-й степени.

В ноябре 1867 года скончался в городе Куба, откуда останки его, при торжественной, ознаменованной особенными почестями встрече, были доставлены в Баку, для погребения в фамильном склепе Бакинских ханов в Шиховой деревне у мечети Биби-Эйбат, самом священном месте края.

Его сыновья Ахмед-ага и Гасан-ага также служили в русской императорской армии и состояли в распоряжении Главнокомандующего Кавказской армией. Ахмед-ага был полковником лейб-гвардии Казачьего полка, а Гасан-ага генерал-майором; старший брат Аббаскули-ага был полковником.

Награды и медали 
Источники:
 Орден Святой Анны 3 ст. (1829)
 Орден Святого Владимира 4 ст. с бантом (1830)
 Орден Святого Станислава 2 ст. (1842) 
 Орден Святого Станислава 2 ст. с мечами и императорской короной (1845)
 Орден Святой Анны 2 ст. с императорской короной (1847)
 Золотое оружие «За храбрость» (1848)
 Орден Святого Владимира 3 ст. (1849)
 Орден Святого Георгия 4 ст. за 25 лет службы в офицерских чинах (1850)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (1851)
 Орден Святой Анны 1 ст. с императорской короной и мечами над орденом (1861)
 Медаль «В память войны 1853—1856»
 Крест «За службу на Кавказе»

Семья 
С 1829 года Джафар-Кули-ага Бакиханов был женат на Чимназ-ханым, дочери Ханбутай-бека Хазринского, хранителя гробницы Шейха-Джунейда Сефеви. У них было 3 сына и 2 дочери: Гасан-ага (8 мая 1833—28 ноября 1898), Ахмед-ага (16 июня 1838—13 апреля 1882), Гидаят-ага (4 августа 1845-?), Нурджахан-ханым (6 июля 1832-1912) и Айна-ханым (8 сентября 1836-?) Бакихановы.

Генеалогия 

По данным теста Y-ДНК одного из современных потомков Джафаркули-ага Бакиханова по мужской линии, род Бакихановых относится к гаплогруппе N1b (P43) ,

Примечания

Источники 
 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. Х. Тифлис, 1885
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. М., 2009
 Ежегодник русской армии на 1869 год. СПб., 1869
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869
 Исмаилов Э. Э. Георгиевские кавалеры — азербайджанцы. М., 2005

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Азербайджанская аристократия
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Похороненные в Баку